Sophie von Brandenburg-Kulmbach ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1485–1537), Prinzessin von Brandenburg-Ansbach und wurde durch Heirat Herzogin von Liegnitz
 Sofia Jagiellonka (1464–1512), polnische und litauische Prinzessin, durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach und Brandenburg-Ansbach
 Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach (1700–1770), hohenzollernsche Prinzessin und durch Heirat Königin von Dänemark
 Sophie Karoline von Brandenburg-Kulmbach (1707–1764), Prinzessin von Brandenburg-Kulmbach und durch Heirat Fürstin von Ostfriesland
 Sophie von Braunschweig-Lüneburg (1563–1639), Prinzessin aus dem Haus Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach sowie Herzogin von Jägerndorf